Nagasawa est un patronyme japonais porté notamment par :

 Hidetoshi Nagasawa (1940-2018), peintre, sculpteur et architecte japonais ;
 Jiro Nagasawa (1932-2010), nageur japonais ;
 Kazuki Nagasawa (1991-), footballeur japonais ;
 Kenta Nagasawa (1993-), judoka japonais ;
 Masahiko Nagasawa (1965-), réalisateur japonais ;
 Masami Nagasawa (1987-), actrice japonaise ;
 Miki Nagasawa (1970-), seiyū japonaise ;
 Nao Nagasawa (1971-), seiyū japonaise ;
 Shun Nagasawa (1988-), footballeur japonais.

Patronyme japonais